

Nom commun 
 Un gein désignait en Meuse ou dans le Barrois mouvant une équipe d'ouvriers agricoles affectée sur une partie de champs à une tâche ou une besogne précise, par exemple de buttage, de désherbage, de récolte. Il pouvait indiquer autant un travail de front, mené en ligne par chaque équipe, que l'espace de travail qui était imposé à cette équipe et en conséquence vérifié une fois la tâche effectuée. Le terme ordon était synonyme de ce mot apparenté à l'ancien français gin, qui s'applique invariablement à une tâche préalablement définie, décidée ou commandée, effectuée par un Homme, une association Homme-animal, voire un groupe d'Hommes.

Nom propre 
 Gein, rivière néerlandaise de l'ouest de la province d'Utrecht
 Ge'in, personnage de manga

Patronyme 
 Ed Gein (1906-1984), tueur en série et voleur de cadavres américain